Top Gear é um termo em inglês que pode referir-se a:
 A marcha mais alta em uma caixa de velocidades.

Mídia 
 Duas versões de um programa televisivo da BBC sobre automóveis:
 Top Gear (1977), série de televisão britânica exibida em 1977 até 2001;
 Top Gear (2002), série atual de televisão britânica de 2002 em diante;
 Top Gear (Estados Unidos), adaptação norte-americana da série britânica;
 Top Gear (série de jogos eletrônicos);
 Top Gear (jogo eletrônico), o primeiro da série.

Desambiguação